Plusieurs personnalités portent le patronyme Jaspar :
 Bobby Jaspar (1926-1963), saxophoniste belge
 Edmond Jaspar (1834-1919), prélat de la Maison du pape Pie X
 Ernest Jaspar (1876-1940), architecte belge
 Henri Jaspar (1870-1939), homme politique belge, Premier ministre de 1926 à 1931
 Marcel-Henri Jaspar (1901-1982), homme politique belge
 Joseph Jaspar (1823-1899), électricien et industriel belge
 Paul Jaspar (1859-1945), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique
Homonymie de patronyme